Distretto di San Nicolás – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di San Nicolás – distretto del Perù nella regione di Ancash